SH2B1 () — адаптерный белок, кодируется геном человека SH2B1. Вариации гена связаны с риском развития ожирения.

Функция 
Белок SH2B1 является адаптерным белком нескольких членов семейства тирозинкиназных рецепторов. Вовлечён во множество путей передачи сигнала, опосредованных киназой JAK, а также рецепторными тирозинкиназами: рецепторами инсулина (INS), инсулиноподобным фактором роста I (IGF1), фактором роста нервов (NGF), BDNF, GDNF, PDGF и факторами роста фибробластов (FGF).

Связывается с инсулиновым рецептором, адаптерным белком Grb2, протеинкиназным рецептором TrkA и киназой JAK2.

Клиническое значение 
Вариации человеческого гена SH2B1 связаны с ожирением. Делеция гена приводит к тяжёлому варианту раннего ожирения.

См. также 
 SH2B2
 SH2B3

Примечания

Библиография
 
 

Белки